Henry Abbott is de naam van:
 Henry Livermore Abbott (1842-1864), Amerikaanse soldaat
 Henry Abbott (voetballer), (geboren 1895) Engels voetballer
 Henry Abbot (martelaar) (overleden 1597)
 Henry Abbott (Ierse politicus) (geboren 1947), voormalig politicus en advocaat
 Henry Alexius Abbott, een koopman voor de Britse en Oostindische Compagnie

Zie ook 
 Henry Abbott Technical High School, Danbury, Connecticut
 Henry Larcom Abbot (1831-1927), militair ingenieur en officier